Rochefort is een stad in de Belgische provincie Namen. De stad telt ruim 12.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In de gemeente liggen nog verschillende dorpjes en gehuchtjes, zoals Belvaux, Briquemont, Forzée, Frandeux, Génimont, Hamerenne, Havrenne, Jamblinne, Laloux, Navaugle, Vignée.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976=inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 

Bij de overstromingen van juli 2021 behoorde Rochefort tot de tien meest getroffen gemeenten.

Toerisme 
De stad profileert zich als toeristische trekpleister. Naast twee verschillende toeristische treintjes beschikt de stad onder meer over de Gallo-Romeinse villa Malagne waar men het leven van 2000 jaar geleden tot leven probeert te brengen, de Notre-Dame de la Visitation, de Grot van Lorette-Rochefort en de ruïnes van het Gravenkasteel uit de elfde en de veertiende eeuw. In de nabije omgeving bevindt zich tevens de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy waar de Rochefort-bieren gebrouwen worden. De abdij zelf is niet te bezoeken, wel worden er met enige regelmaat enkele abdijproducten verkocht.

Bezienswaardigheden 

In de gemeente bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden:
 Nagelboom van Han-sur-Lesse
 Domein van de grotten van Han
 Grot van Lorette-Rochefort

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 (*)1982: AGIR / 2006: RD
De zetels van de gevormde meerderheid staan vetjes afgedrukt. De grootste partij staat in kleur.

Burgemeesters 
 1970-1994 Amand Dalem
 1995-1998 François Bellot
 1998-2000 Freddy Paquet
 2001-2018 François Bellot
 2018-heden Pierre-Yves Dermagne

Zie ook 
Lesse (rivier)

Partnersteden 
  Broussard (Verenigde Staten)
  Saint-Gervais-les-Bains (Frankrijk)
  Morges (Zwitserland)

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Namen (provincie)